

Plaatsen

Klein-Azië
Laodicea aan de Lycus in Frygië
Laodicea Pontica in de Pontus
Laodicea Combusta in Pisidie

Syrië
 Laodicea aan de Libanon bij Homs
 Laodicea aan Zee, nu Latakia

Andere streken
 Laodicea (Arcadië) in Griekenland
 Laodicea (Mesopotamië) in Irak
 Laodicea (Medië), nu Nahavand in Iran
 Laodicea (Fenicië), nu Beiroet in Libanon

Biologie
 Laodicea (geslacht), een geslacht van neteldieren